Dit is een lijst van planetoïden 23301-23400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (23301) - || 2001 AO16 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23302) - || 2001 AB17 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23303) - || 2001 AD17 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23304) - || 2001 AN17 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23305) - || 2001 AH18 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23306) - || 2001 AC20 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23307) - || 2001 AG20 || 2 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23308) - || 2001 AS21 || 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23309) - || 2001 AX22 || 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23310) - || 2001 AA25 || 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23311) - || 2001 AM29 || 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23312) - || 2001 AV41 || 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23313) - || 2001 AC42 || 3 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23314) - || 2001 AU44 || 15 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (23315) - || 2001 BN8 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23316) - || 2001 BZ8 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23317) - || 2001 BP13 || 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23318) Salvadorsanchez || 2001 BT3|| 20 januari 2001 || J. Nomen
|-
| (23319) - || 2001 BR14 || 21 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (23320) - || 2001 BP15 || 21 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (23321) - || 2001 BY16 || 18 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23322) - || 2001 BW24 || 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23323) - || 2001 BJ25 || 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23324) - || 2001 BW25 || 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23325) - || 2001 BK30 || 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23326) - || 2001 BL30 || 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23327) - || 2001 BE31 || 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23328) - || 2001 BM34 || 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23329) - || 2001 BP42 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23330) - || 2001 BP43 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23331) - || 2001 BY43 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (23332) - || 2001 BP54 || 18 januari 2001 || Spacewatch
|-
| (23333) - || 2059 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23334) - || 2508 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23335) - || 2542 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23336) - || 2579 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23337) - || 2613 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23338) - || 2809 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23339) - || 3025 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23340) - || 3092 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23341) - || 3503 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23342) - || 4086 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23343) - || 4238 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23344) - || 4612 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23345) - || 4619 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23346) - || 4695 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23347) - || 5567 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23348) - || 6046 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23349) - || 6741 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23350) - || 6779 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23351) - || 6818 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23352) - || 7585 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23353) - || 9518 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23354) - || 9547 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23355) Elephenor || 9602 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23356) - || 1194 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23357) - || 1285 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23358) - || 2194 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23359) - || 2301 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23360) - || 3101 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23361) - || 3243 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23362) - || 3248 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23363) - || 3770 T-1 || 13 mei 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23364) - || 4060 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23365) - || 4217 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23366) - || 1043 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23367) - || 1173 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23368) - || 1196 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23369) - || 1295 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23370) - || 1329 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23371) - || 1364 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23372) - || 1405 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23373) - || 2133 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23374) - || 2207 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23375) - || 2234 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23376) - || 2239 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23377) - || 3035 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23378) - || 3043 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23379) - || 3159 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23380) - || 3197 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23381) - || 3363 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23382) Epistrophos || 4536 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23383) Schedios || 5146 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23384) - || 5163 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23385) - || 5168 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23386) - || 5179 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23387) - || 1039 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23388) - || 1168 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23389) - || 1181 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23390) - || 1186 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23391) - || 2065 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23392) - || 2416 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23393) - || 3283 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23394) - || 4340 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23395) - || 5018 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23396) - || 5112 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23397) - || 5122 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23398) - || 5124 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23399) - || 5132 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23400) - || A913 CF || 11 februari 1913 || H. D. Curtis|}

Planetoïdenlijsten